Hassard peut faire référence à :

Patronymes  
 Pierre Hassard, médecin et chirurgien français.
 Stacey Hassard, homme politique (yukonnais) canadien.
 , député (yukonnais) canadien.
 Hassard Short (1877–1956), metteur en scène anglais.
  (1836–1888), journaliste, critique littéraire et historien américain.
  (1817–1869), personnalité politique et avocat britannique, membre du Parlement du Royaume-Uni.
  (1929–2010), joueur de hockey sur glace canadien.
  (1888–1953), personnalité politique canadienne.

Toponymes  
 La rue Hassard, une voie du  arrondissement de Paris.
 Hassard Lake, lac en Saskatchewan, Canada

Homonymie de patronyme